Rosalie kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rosalie Plains, ort, Queensland, Toowoomba,

Dominica 

 Rosalie (parishhuvudort), Saint David,

USA 

 Rosalie (ort), Nebraska, Thurston County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar